«Нельсон» () — англійський футбольний клуб з Нельсона, графство Ланкашир. Заснований 23 жовтня 1882.

Історія 
Клуб, який заснований ще позаминулого століття, дебютував Футбольній лізі Англії в третьому дивізіоні в 1921 році.

Наступний сезон став найуспішнішим для клубу, ФК «Нельсон» здобув перемогу в лізі та підвищився до Другого дивізіону, де він провів лише один сезон. Відігравши до 1931 року в третьому дивізіоні команда вибула до ліги Ланкашир, де виступала в різних дивізіонах до 1982 року.

З 1983 року виступає в Північно-західній лізі інколи виходячи до Прем'єр-дивізіону цієї ліги.

Історичні назви
 1881 – ФК «Нельсон» 
 1936 – зник
 1936 – відновився під назвою «Нельсон Таун» 
Згодом змінив назву на сучасну ФК «Нельсон».

Досягнення в кубках 
Кубок Англії
 2 коло: 1926/27, 1930/31, 1950/51

Трофей Футбольної Асоціації
 2 коло: 1975/76

Ваза Футбольної Асоціації
 3 коло: 2009/10

Статистика виступів в чемпіонатах

Примітки

Посилання 
 Профіль клубу на fchd 
 Профіль клубу на soccerway 
 Профіль клубу на transfermarkt 

Футбольні клуби Англії
Футбольні клуби, засновані 1882
Футбольні клуби, розформовані 1936
Футбольні клуби, засновані 1936